Благочи́ние — многозначное слово.

 Благочиние — в Русской православной церкви – часть епархии, объединяющая группу приходов.
 Благочиние (юриспруденция) — устаревший юридический термин, обозначавший законы для поддержания безопасности и порядка.
 Благочиние воинское — совокупность правил или установленных в военном быту норм служебного и общего поведения.

Примечания